Николай Радаев:
 Радаев, Николай Егорович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Радаев, Николай Николаевич (1913—1977) — советский военачальник, Герой Советского Союза.